2. Bundesliga er den næstbedste række i tysk fodbold lige efter 1. Bundesliga.

Med indførelsen af den øverste liga, 1. Bundesliga, i Vesttyskland i 1963, indførte man samtidig fem regionalligaer (Syd, sydvest, vest, nord og Berlin). Efter problemer med snyd og korruption besluttede man i 1973 at dele de fem regionalligaer op i to, en nordlig og en sydlig. Sammenlægningen af de fem regionalligaer i to førte dog til stort kaos og utilfredshed med fordelingen af pladserne. Langsomt blev kampene i de to 2. ligaer dog mere populære og tiltrak stadigt flere tilskuere.

I 1981 indførte man en ny samlet 2. Bundesliga for hele Vesttyskland. Med genforeningen af Tyskland blev 2. Bundesliga udvidet med 6 østtyske hold, og blev derfor igen delt op i to ligaer, en østlig og vestlig. Efter ønske fra klubberne vendte man dog tilbage til et-liga-systemet, hvilket i 92/93 førte til en sæson med 24 hold og over fyrre spilledage. Man indskrænkede dog de næste par år antallet af klubber, så det i 93/94 lå på 20 og i 94/95 kom ned på de nuværende 18.

I 90´erne har 2. bundesliga oplevet et tilskuerboom, og tilskuertal på over 20.000 er ikke usædvanligt, men snarere normalt.

Nuværende hold i 2. Bundesligaen 

Følgende hold deltager i 2. Bundesliga 2021-22.

Ligamestre 
Fed tekst markere at holdet rykkede op i denne sæson.

2. Bundesliga Nord (1974-81)

2. Bundesliga Syd (1974-81)

2. Bundesliga (1981-1991)

2. Bundesliga Nord (1991-1992)

2. Bundesliga Syd (1991-1992)

2. Bundesliga (1992-I dag)

Kilder 

 
Fodboldligaer
Fodbold i Tyskland